Клара Каламаи (; 7 сентября 1909, Прато, Италия — 21 сентября 1998, Римини, Италия) — итальянская актриса. Обладательница награды «Серебряная лента» за лучшую женскую роль (1946).

Биография 
Родилась 7 сентября 1909 года в Прато, Италия.

Дебютировала на экране в 1938 году в фильме «».

В фильме «» (1942) появилась на экране с обнажённой грудью. Это вызвало большой резонанс в обществе, так как Каламаи стала одной из первых итальянских актрис, снявшихся в подобной сцене. Фильм был запрещён к показу лицам, не достигшим 16 лет.

В 1943 году сыграла главную роль (Джованна Брагана) в фильме «Одержимость». Фильм имел большой успех, а сама Каламаи стала звездой первой величины. В 1946 году сыграла главную роль (Велка) в фильме «». Изначально, на эту роль планировали взять Анну Маньяни, но та отказалась из-за беременности. За эту роль была награждена «Серебряной лентой». В 1975 году сыграла главную роль (Марта) в фильме «Кроваво-красное». После этого ушла из кино.

Личная жизнь 
С 1945 по 1959 год была замужем за итальянским продюсером и режиссёром Леонардо Бонци. Брак был аннулирован. От Бонци у Клары было две дочери. Состояла в отношениях с командиром аэродрома Валерио Андреоли.

Умерла 21 сентября 1998 года в Римини, Италия.

Фильмография

Награды и номинации

Примечания

Литература

Ссылки 
 Профиль на rottentomatoes.com
 Профиль на CineDataBase.it

Лауреаты премии «Серебряная лента» за лучшую женскую роль